Болквадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Болквадзе, Александра Теопиловна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Болквадзе, Анзор (род. 1960) — грузинский государственный и политический деятель, депутат парламента Грузии.
 Болквадзе, Георгий Шалвович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Болквадзе, Давит (род. 1980) — грузинский футболист.
 Болквадзе, Иосиф Давидович (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Болквадзе, Малахий Георгиевич — присяжный поверенный, журналист, сотрудник Бюро печати (председатель в I Государственной думе.
 Болквадзе, Малхаз (род. 1959) — советский футболист.
 Болквадзе, Шмаги (род. 1994) — грузинский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016.
 Болквадзе, Элисо (род. 1967) — грузинская пианистка.